Гигирево — название населённых пунктов в Московской области России:
 Гигирево — деревня в Одинцовском районе.
 Гигирёво — деревня в Солнечногорском районе.